Edmund Renard ist der Name folgender Personen:

* Edmund Renard (der Ältere) (1830–1905), deutscher Bildhauer
 Edmund Renard (der Jüngere) (1871–1932), deutscher Baumeister, Kunsthistoriker und Denkmalpfleger